Mendon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mendon Township (Illinois)
 Mendon Township (Iowa)
 Mendon Township (Michigan)
 Mendon Township (Missouri)